|-
| 92901 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92902 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92903 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92904 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92905 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92906 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92907 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92908 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92909 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92910 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92911 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92912 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92913 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92914 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92915 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92916 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92917 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92918 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92919 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92920 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92921 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92922 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92923 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92924 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92925 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92926 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92927 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92928 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92929 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92930 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92931 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92932 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92933 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92934 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92935 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92936 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92937 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92938 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92939 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92940 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92941 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92942 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92943 - || || 5 de setembre, 2000 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 92944 - || || 5 de setembre, 2000 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 92945 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92946 - || || 3 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92947 - || || 3 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92948 - || || 3 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92949 - || || 3 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92950 - || || 3 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92951 - || || 3 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92952 - || || 3 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92953 - || || 3 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92954 - || || 3 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92955 - || || 3 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92956 - || || 3 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92957 - || || 3 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92958 - || || 3 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92959 - || || 3 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92960 - || || 3 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92961 - || || 3 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92962 - || || 3 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92963 - || || 3 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92964 - || || 3 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92965 - || || 5 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92966 - || || 5 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92967 - || || 5 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92968 - || || 5 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92969 - || || 3 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92970 - || || 5 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92971 - || || 6 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92972 - || || 5 de setembre, 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 92973 - || || 3 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92974 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92975 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92976 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92977 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92978 - || || 2 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92979 - || || 2 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92980 - || || 2 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92981 - || || 2 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92982 - || || 2 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92983 - || || 2 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92984 - || || 2 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92985 - || || 2 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92986 - || || 2 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92987 - || || 2 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92988 - || || 2 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92989 - || || 2 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92990 - || || 2 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92991 - || || 3 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92992 - || || 3 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92993 - || || 3 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92994 - || || 3 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92995 - || || 2 de setembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 92996 - || || 9 de setembre, 2000 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 92997 - || || 9 de setembre, 2000 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 92998 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92999 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93000 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
2